Таскала:
 Таскала — село в Казахстане, административный центр Таскалинского района Западно-Казахстанской области.
 Таскала — село в Атырауской области Казахстана.
 Таскала — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог. 
 «Таскала» — название казахстанского футбольного клуба «Акжайык» из Уральска в 2001 году.